Il doppio del torneo di tennis Togliatti Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jun Kato e Alexander Peya che hanno battuto in finale Rodolphe Cadart e Benjamin Cassaigne 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Jun Kato /  Alexander Peya (Campioni)
 Rodolphe Cadart /  Benjamin Cassaigne (finale)

 Juan-Pablo Brzezicki /  Tripp Phillips (semifinali)
 Philipp Mukhometov /  Dmitri Vlasov (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2003